

Musica 
 L'Oiseau bleu – singolo di Mami Kawada del 2009
 L'Oiseau bleu – singolo dei Moran del 2012
 L'Oiseau bleu – opera lirica di Albert Wolff del 1919

Letteratura 
 L'uccello turchino (L'Oiseau bleu) – racconto di Marie-Catherine d'Aulnoy del 1697

Teatro 
 L'uccellino azzurro (L'Oiseau bleu) – opera teatrale di Maurice Maeterlinck del 1908